Morolica kan syfta på:

Honduras 

 Morolica (kommun), Choluteca, 
 Morolica (ort), Choluteca,